Saek (taal), een taal die gesproken wordt in Laos en een deel van Nakhon Phanom in het noordoosten van Thailand
Saek (volk), een volk in Laos dat deze taal spreekt